

Persone 
 Jonathan López (1981), calciatore spagnolo
 Jonathan López (1988), calciatore guatemalteco
 Jonathan López (1989), calciatore argentino